Man ist die Hauptstadt der Verwaltungsregion Dix-Huit Montagnes im Westen der Elfenbeinküste und ein wichtiges Handelszentrum.

Lage und Umgebung 

Man befindet sich am östlichen Ende der Nimbaberge und ist von Bergen umgeben, darunter La dent de Man, Mont Toura und Mont Tonkoui. Etwa 5 km westlich von Man befindet sich der Wasserfall La Cascade.

Wirtschaft 

Die Stadt liegt in einer landwirtschaftlich geprägten Region. In der Umgebung werden hauptsächlich Reis, Kaffee, Kochbananen, Maniok und Sojabohnen angebaut. In den umgebenden Bergen findet sich Eisenerz.

Früher war Elfenbein ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Region.

Klimatabelle

Persönlichkeiten 
 Arthur Cissé (* 1996), Sprinter
 Zaynab Dosso (* 1999), italienische Sprinterin

Weblinks 

 Man auf britannica.com

Einzelnachweise 

Ort der Elfenbeinküste
Montagnes
Ort in Afrika
Hauptort einer Verwaltungseinheit